Malaval ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Malaval (1937–1980), französischer avantgardistischer Maler, Zeichner, Bildhauer und Reliefkünstler
 Wilhelm von Malavalle (* um 1100, † 1157; it. Guglielmo di Malavalle, frz. Guillaume de Maleval oder Malaval), frommer, als Ratgeber gesuchter Eremit und Asket